Квимадо има више значења:
 Квимадо (Нови Мексико)
 Квимадо (Тексас)